Hvarsku nogometnu ligu, također i pod nazivom "3. županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska - Hvarska liga", "Hvarska liga - HEP", "Forska liga",  predstavlja ligu šestu stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva, odnosno treći stupanj nogometne lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji za sezonu 2018./19.  
U ligi se natječe 10 klubova, a igrana je pod sponzorstvom Hrvatske elektroprivrede (HEP-a).  
Prvak lige je postao "Hvar".

Sudionici  
 Hvar - Hvar 
 Jadran - Stari Grad
 Jelsa - Jelsa
 Levanda - Velo Grablje, Hvar
 Mladost - Sućuraj
 Sloga - Dol, Stari Grad
 SOŠK - Svirče, Jelsa
 Varbonj - Vrbanj, Stari Grad
 Vatra - Poljica, Jelsa
 Vrisnik - Vrisnik, Jelsa

Ljestvica

Rezultati 
''Ažurirano: 7. lipnja 2019.

Najbolji strijelci 
Izvori: 
 
Strijelci 10 i više pogodaka:

Unutrašnje poveznice 
 Hvarska nogometna liga 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2018./19. 
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2018./19.
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske 2018./19.

Vanjske poveznice 
 www.island-hvar.info/fnl/index.htm Forska nogometna liga
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske 
 hnkhajduk.com/forum, Forska Liga, forum o Hvarskoj nogometnoj ligi 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 7. stupanj (3. ŽNL)

Izvori 
 

 

2018-19
splitsko-dalmatinska-3-Hvar